Buddy-Verfahren bezeichnet:

 ein Speicherverwaltungsverfahren in der Informatik, siehe Buddy-Speicherverwaltung
 einen Grundsatz beim Tauchen, siehe Buddy (Tauchen)
 gegenseitige Absicherung, siehe Buddy-Prinzip